Сарк:

 Сарк — остров в архипелаге Нормандские острова.
 Сарк (река)
 Сарк (от лат. sarc - "мясо") — в медицинском жаргоне — нарост, опухоль. Например, саркома.

См. также 
 Катти Сарк